Mount Allen ist der Name folgender Berge:

in Antarktika:
 Mount Allen (Ostantarktika) im Viktorialand
 Mount Allen (Westantarktika) im Ellsworthland

in Neuseeland:
 Mount Allen (Stewart Island) auf Stewart Island
 Mount Allen (West Coast) in West Coast, Südinsel

in Kanada:
 Mount Allen (Kanada) in den kanadischen Rocky Mountains

Siehe auch:
 Allen Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Allan, Berg im Palmerland, Antarktika